Марк Ролстон (; 7 грудня 1956) — американський актор.

Біографія 
Марк Ролстон народився в Балтіморі, штат Меріленд, в родині Евелін Беверлі (уроджена Штурм) і Томаса Джорджа Ролстона, який був програмістом.

Знімався у таких фільмах, як «Чужі» (1986), «Боротьба за виживання» (1988), «Смертельна зброя 2» (1989), «Робот-поліцейський 2» (1990), «Втеча з Шоушенка» (1994), «Стирач» (1996), «Денне світло» (1996), «Злива» (1998), «Година пік» (1998).

Особисте життя 
З 1990 року одружений з Джорджиною О'Фаррілл, вони мають трьох дітей: Адам, Аслан і Ізабель.

Фільмографія

Посилання 
 
 

Уродженці Балтимора
Кіноактори США
Телеактори США
Актори за алфавітом
Американці англійського походження